Булат — сталь, яка відрізняється своєрідною внутрішньою структурою і виглядом поверхні, високою твердістю і пружністю
 «Булат» — устаткування для нанесення покриттів вакуумно-дуговим методом
 Т-64БМ «Булат» — основний бойовий танк збройних сил України
 СБА-60К2 «Булат» — спеціальний броньований автомобіль з використанням елементів КамАЗ-5350 «Мустанг», модифікація 6×6 броньованого автомобіля КАМАЗ-43269 «Постріл»
 ПАТ «Булат» — підприємство ливарного та металообробного профілю
 «Булат» — підрозділ спеціального призначення Управління державної охорони України
 Булат — чоловіче ім'я; серед відомих носіїв — поет Булат Окуджава
 Булат — присілок, Туймазинський район, Башкортостан, Росія

 Булат Анатолій Федорович (1947) — доктор технічних наук, професор, академік НАНУ
 Булат Володимир Андрійович (1922) — Герой Радянського Союзу
 Булат Володимир Михайлович — перекладач
 Булат Іван Лазарович (1896–1937) — більшовицький діяч
 Булат Лев Петрович (1947) — фізик, доктор фізико-математичних наук, професор
 Булат Леонід Мойсейович (1946) — лікар-педіатр, доктор медичних наук, професор
 Булат Олександр Федотович (1896–1937) — фахівець у галузі шляхів сполучення
 Булат Степан Герасимович (1894–1921) — білоруський більшовицький діяч та журналіст
 Булат Тамара Павлівна (1933, Запоріжжя—2004) — мистецтвознавець, доктор мистецтвознавства
 Булат Ярослав Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Багатозначні терміни